Winsen steht für:

 Winsen (Luhe), Kreisstadt des Landkreises Harburg in Niedersachsen
 Winsen (Aller), Gemeinde im Landkreis Celle, Niedersachsen
 Winsen (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Kreis Winsen, Landkreis in der Provinz Hannover (1885–1932)
 Amt Winsen (Luhe), Vorgänger des Kreises Winsen bis 1885

Winsen ist der Name folgender Personen:
 Erik von Winsen († 1391), Franziskaner und Bischof von Przemyśl

Siehe auch:
 Winson (Begriffsklärung)
 Vinson